Первый дивизион чемпионата мира по хоккею с шайбой среди молодёжных команд 2001 — турнир под эгидой ИИХФ, который проходил с 10 по 16 декабря 2000 года в городах Фюссене и Ландсберге на Лехе (Германия).

История 
В 1979 году состоялся первый турнир группы В чемпионата мира среди молодёжных команд, который разыгрывался до 2000 года.
После решения ИИХФ, с сезона 2000/2001, турнир получил название Первый дивизиона по хоккею с шайбой среди молодёжных команд.

Участвующие команды 

В чемпионате принимали участие 8 национальных команд. Сборная Украины пришла из ТОП-дивизиона 2000 года, Сборная Австрии пришла из Группы С чемпионата мира 2000 года, остальные — с прошлого турнира Группы В чемпионата мира 2000 года.

Предварительный раунд

Группа A 

Время местное (UTC+2).

Группа B 

Время местное (UTC+2).

Утешительный раунд 
 Турнир проводился с учётом игр предварительного раунда:
  —  4 : 4
  —  5 : 8

Время местное (UTC+2).

Финальный раунд 
 Турнир проводился с учётом игр предварительного раунда:
  —  1 : 2
  —  4 : 3

Время местное (UTC+2).

Итоговое положение команд

Ссылки 
 Официальные результаты и статистика. Архив. iihf.com
 Чемпионат мира среди молодёжных команд. Архив hokej.sfrp.cz
 Информация о турнире passionhockey.com

2000 год в хоккее
Декабрь 2000 года
Спорт в Германии в 2000 году
М*1
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Германии
Международные спортивные соревнования в Фюссене
Международные спортивные соревнования в Ландсберге-ам-Лех
Чемпионаты мира в Германии